Francja:
 Hambach – miejscowość i gmina w regionie Lotaryngia, w departamencie Mozela.

Niemcy:
 Hambach – dzielnica Taunusstein
 Hambach – dzielnica gminy Niederzier w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren
 Hambach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Hambach an der Weinstraße – dzielnica Neustadt an der Weinstraße

Inne:
 Hambach – zamek

Zobacz też:
 Hambacher Fest
 Unter-Hambach